Сен-Серне́н-де-Ларш () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 430 км на південь від Парижа, 85 км на південь від Ліможа, 33 км на південний захід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 231 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 618,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Сернен-де-Ларш на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сернен-де-Ларш на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез